Desconocidos puede referirse a:

Televisión 

 Desconocidos, episodio de la serie televisiva The Walking Dead en 2014.
 El desconocido, serie mexicana de 2018
 El desconocido, película chilena de 2014
 El desconocido, película española de 2015

Música 

 Desconocidos, canción de Mau & Ricky de 2018.